Моя республика:

 «Моя республика» () — национальный гимн Республики Сербской в составе Боснии и Герцеговины.
 «Моя республика» () — белорусский портал, сервис для отправки запросов, касающихся жилищно-коммунальных услуг.
 «Моя республика» () — документальная книга Антанаса Баркаускаса.
 «Моя республика» () — стихотворение Пьера-Жана де Беранже.